Заль:
 Заль — девятая буква арабского алфавита.
 Заль — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.

См. также 
 Мария-Заль
 Заль-ан-дер-Зале